De Rally van Catalonië 2017, formeel 53º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada, was de 53e editie van de Rally van Catalonië en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2017. Het was de 569e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Salou.

Verslag 
Na een seizoen dat grotendeels gedomineerd werd door veelal dieptepunten, greep Kris Meeke op de gemixte ondergrond van het Catalaanse evenement naar zijn persoonlijke revanche toe door de rally dit keer probleemloos en gecontroleerd op zijn naam te schrijven. Na de openingsetappe op het onverhard was het Hyundai's nieuwe aanwinst Andreas Mikkelsen die een nauwe leiding in handen had op zijn directe volgers Sébastien Ogier en Meeke. Eenmaal op het asfalt sloeg Meeke echter gelijk een gat met de concurrentie en hij volgde dit op met een dominant optreden tijdens de slotetappe die hem zijn tweede overwinning van het seizoen zag verzilveren. Achter hem deed het team van M-Sport op twee fronten goede zaken; kampioenschapsleider Sébastien Ogier eindigde tweede en zette daarmee een grote stap in de richting van een vijfde wereldtitel voor de Fransman. Ott Tänak eindigde in het spoor van Ogier als derde en ging daarmee in het kampioenschap voorbij aan Thierry Neuville. De Belg zag zijn titelkansen na zijn nul-resultaat in Duitsland verder slinken toen hij op de laatste dag vanaf een vijfde positie moest opgeven nadat hij zijn wielophanging had afgebroken. Dit bleek een algeheel thema te zijn voor het team van Hyundai gedurende de rally, aangezien Daniel Sordo en Mikkelsen hier al eerder door geslachtofferd werden en op hun beurt buiten de top tien zouden finishen, waardoor M-Sport eveneens profiteerde in de puntenverdeling voor het constructeurskampioenschap.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 14,50 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

C
Rally van Catalonië